Nispel ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Nispel (* 1963), deutscher Regisseur
 Otto Nispel, deutscher Boxer, Boxtrainer und Kampfrichter